Henryk Witold Gorzechowski (1892–1940) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego
 Jan Tomasz Jur-Gorzechowski (1874–1948) – generał brygady Wojska Polskiego